Alexander Menschikoff kan syfta på:

Aleksandr Mensjikov (1673-1729), rysk furste och fältmarskalk
Alexander Sergejevitj Menschikoff (1787-1869), rysk furste, Finlands generalguvernör 1831-1855